Железнодоро́жная Каза́рма 242 км, 242 км — посёлок в Алтайском крае России. Входит в городской округ город Барнаул. Административно подчинён Лебяжинской поселковой администрации Центрального района города Барнаула.

География 
Расположен в Барнаульском ленточному бору и фактически примыкает к селу Лебяжье.

История 
Посёлок возник благодаря строительству железнодорожной ветки Барнаул — Кулунда.

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 99 % от 106 чел.

Инфраструктура 
Путевое хозяйство Западно-Сибирской железной дороги.

Все услуги жители остановочного пункта получают в ближайших населённых пунктах.

Транспорт 
242 км доступен автомобильным и железнодорожным транспортом.

В пешей доступности автодорога Калманка — Новороманово — Лебяжье (идентификационный номер 01 ОП РЗ 01К-59).

Остановочный пункт Лебяжье.

Примечания 

Населённые пункты городского округа город Барнаул